Agricultura
 Mallol, cep plantat de fa poc
 Toponímia:
 El Mallol (La Vall d'en Bas), vila del municipi garrotxí de la Vall d'en Bas 
 El Mallol (Bonastre), muntanya del municipi de Bonastre a la comarca del Baix Penedès 
 El Mallol d'en Calç, muntanya del municipi de Forallac a la comarca del Baix Empordà 
 Mas Mallol, mas al municipi de Rabós d'Empordà 
 Puig d'en Mallol, muntanya del municipi de Vilopriu a la comarca del Baix Empordà 
 Turó del Mallol, muntanya del municipi de Sant Cugat del Vallès a la comarca del Vallès Occidental 
 Turó de Can Mallol, muntanya del municipi de Barcelona a la comarca del Barcelonès 
 Biografies:
 Berenguer Mallol (), mercader, armador i militar català 
 Ignasi Mallol i Casanovas (Tarragona, 1892 - Bogotà, Colòmbia, 1940), pintor i pedagog català 
 Josep Maria Mallol Suazo (Barcelona, 1910 - 1986), pintor i dibuixant 
 Lluís Mallol i Suazo (Barcelona, 1900 - 1968), dibuixant 
 Macià Mallol i Bosch (Tarragona, 1876 - Barcelona, 1960), polític i empresari català 
 Tomàs Mallol i Deulofeu (Sant Pere Pescador, 1923 — Girona, 2013), cineasta català